Het seizoen 2020/21 is het 39e seizoen in de Eredivisie in het bestaan van de Groningse voetbalclub FC Groningen, de club zal dit seizoen ook uitkomen in de KNVB Beker.

Als gevolg van de maatregelen die de Nederlandse overheid nam naar aanleiding van de Coronacrisis in Nederland kon het voorgaande seizoen niet afgemaakt worden en zal het seizoen 2020/21 naar verwachting later beginnen dan gepland, pas in september in plaats van augustus.

Selectie 
Selectie bijgewerkt tot 1 februari 2021

Aangetrokken

Vertrokken

Staf

Oefenwedstrijden

Zomerstop 
Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland, die er eerder al voor zorgde dat het voorgaande seizoen afgebroken moest worden, kon het Eredivisie seizoen ook pas later beginnen dan gepland en zag de voorbereiding er ook anders uit dan andere jaren. Hoewel de Eredivisie pas is september zou starten kregen de betaald voetbal ploegen toestemming om vanaf 1 augustus onderling oefenwedstrijden te spelen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Oefenprogramma zomerstop 

 Topscorers voorbereiding

Overige oefenwedstrijden

Eredivisie

Wedstrijden 

*Vanwege de sneeuw werd deze wedstrijd verplaatst naar een later moment.

Statistieken

Tussenstand in Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Spelerstatistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die voor FC Groningen in actie kwamen in de Eredivisie in het seizoen 2020/21 onder leiding van trainer-coach Danny Buijs.

*Speler vertrok voor het sluiten van de zomerse transferperiode bij FC Groningen.
**Speler vertrok voor het sluiten van de winterse transferperiode bij FC Groningen.
***Speler kwam in de winterstop bij FC Groningen.

Bijgewerkt tot 16-05-2021

Play-offs voor de Europa League 

Door de zevende plaats in de Eredivisie kwalificeerde FC Groningen zich voor de play-offs voor Europees voetbal. Vanwege de coronapandemie worden deze play-offs over één wedstrijd per ronde gespeeld. De club werd in de halve finale uitgeschakeld door FC Utrecht

Wedstrijden

Spelerstatistieken

KNVB beker

Wedstrijden 

* Als gevolg van de coronacrisis werden amateurclubs uit het bekertoernooi gehaald, hierdoor werd de wedstrijd tegen TEC afgelast. Hierdoor plaatste FC Groningen zich automatisch voor de volgende ronde.

Spelerstatistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die voor FC Groningen in actie kwamen in de Eredivisie in het seizoen 2020/21 onder leiding van trainer-coach Danny Buijs.

FC Groningen naar seizoen
Groningen, FC